Лос Кастиљос има више значења:

 Лос Кастиљос (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кастиљос, Лас Торесиљас (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кастиљос (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кастиљос (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику